Karl Engel (1923–2006) – szwajcarski pianista
 Karl Engel (ur. 1952) – szwajcarski piłkarz